Back Brook – w West Midlands (Anglia)
 Back Brook – w New Jersey (USA)